Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 – zawody lekkoatletyczne podczas igrzysk w Londynie odbywały się na stadionie olimpijskim pomiędzy 3 i 12 sierpnia.

Lekkoatletyka była największą dyscypliną podczas igrzysk. Rywalizacja w biegu maratońskim oraz chodzie sportowym została rozegrana poza główną areną zawodów – długodystansowcy i chodziarze rywalizowali w centrum miasta w rejonie Buckingham Palace, katedry św. Pawła, Pałacu Westminsterskiego oraz wzdłuż Tamizy.

Doping 
Zwyciężczyni konkursu kulomiotek – Białorusinka Nadzieja Astapczuk została zdyskwalifikowana z powodu dopingu (metenolonu) i odebrano jej złoty medal. Obecność niedozwolonych środków wykryto także u dwojga lekkoatletów, którzy na igrzyskach odpadli już w eliminacjach – reprezentantki Syrii Ghofrane Mohammad (metyloheksanamina, 8. miejsce w swoim biegu eliminacyjnym na 400 metrów przez płotki) i Francuza Hassana Hirta (Erytropoetyna, 11. lokata w swoim biegu eliminacyjnym na 5000 metrów). Pod koniec kwietnia 2013 srebrny medal w rzucie dyskiem kobiet odebrano Darji Piszczalnikowej z Rosji. W 2016 roku srebrny medal w rzucie oszczepem odebrano ukraińskiemu oszczepnikowi Ołeksandrowi Pjatnycie za stosowanie turinabolu. Stosowanie turinabolu stwierdzono również u białoruskiego młociarza Pawieła Krywickiego (28. miejsce w rywalizacji młociarzy). Złotego medalu Igrzysk w konkursie młociarek pozbawiono Tatjany Łysienko, również za stosowanie turinabolu. Pozbawieniem medalu za doping ukarana została również brązowa medalistka w pchnięciu kulą Jewgienija Kołodko (wykryto u niej turinabol oraz ipamorelin).

Kwalifikacje

Program

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 w lekkoatletyce